Stazione di Todi Ponte Rio
 Stazione di Todi Ponte Naia